Stadhouder, een functionaris binnen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
 Ton Stadhouders, burgemeester
 Karin Stadhouders, cultuurhistorica en politicus
 Ingrid Stadhouders, wethouder